2 miejscowości w Polsce: 
 Kamińsko – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń 
 Kamińsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina

inne:
 Kamińsko – druga nazwa Jezioro Kamińskiego